Thomas Båtnes Braaten (ur. 30 czerwca 1987 w Nordreisa) – norweski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy, zawodnik Tromsdalen UIL.

Kariera 
Profesjonalną karierę rozpoczął w wieku 20 lat, w 2007 roku w Tromsø IL. W 2009 roku dołączył do Alta IF. 1 stycznia 2012 zmienił klub na FK Bodø/Glimt. 3 lata później, 1 stycznia 2015 dołączył do Hønefoss BK. 16 lutego 2016 został zawodnikiem Ullensaker/Kisa IL, skąd rok później, 16 lutego 2017 powrócił do Alta IF. 24 stycznia 2019 został zawodnikiem Tromsdalen UIL.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy piłkarze
Piłkarze Tromsø IL
Piłkarze FK Bodø/Glimt
Piłkarze Hønefoss BK
Urodzeni w 1987
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019